Telugu (taal), een Dravidische taal in India, voornamelijk in Andhra Pradesh
Telugu (volk), een Dravisch volk in India, voornamelijk in Andhra Pradesh
Telugu-schrift, het brahmisch schrift waarmee het Telugu wordt geschreven